Le championnat du Tchad de football a été créé en 1988

Histoire

Palmarès

Lien externe 
  Palmarès du championnat du Tchad sur le site RSSSF.com

Compétition de football au Tchad
Football Tchad
Tchad
Tchad